Primera División 1957 (Argentinië)
 Primera División 1957 (Chili)
 Primera División 1957 (Venezuela)